"Євангеліон: 3.0+1.0: Трьома разами" (яп. シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇) Анімаційний фільм режисера Анно Хідеакі, створений Studio Khara. Це останній фільм в тетралогії Rebuild of Evangelion. Спочатку, вихід фільму планувався на 2015 рік, але робота була припинена у зв'язку з участю Анно в створенні фільму "Ґодзілла. Відродження". Виробництво аніме відновилось тільки на прикінці 2016 року.

Neon Genesis Evangelion